Broom (element), een chemisch element 
de stof dibroom of broom
het bromide-ion
BROOM, een kunstenaarscollectief
Jacob Broom, een Amerikaanse ondernemer en politicus 
Belinda Broom, een personage uit Harry Potter
 Robert Broom, een Zuid-Afrikaans arts en paleontoloog